Звя́гловка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области России.

Входит в состав Перцевского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Перцевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 15 км, до центра муниципального образования Слободы — 5 км.

В «Родословии Вологодской деревни» указано, что в 1628 году деревня Звягловка являлась светской вотчиной в Комельской волости Вологодского уезда.

Население 
По переписи 2002 года население — 2 человека.

Известные уроженцы 
В Звягловке родился Анатолий Иосифович Шевелёв (1918—1992), кавалер ордена Славы трёх степеней.

Примечания

Литература

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района